Alpensneeuwhoen
 Blauw sneeuwhoen
 Bossneeuwhoen
 Grauw sneeuwhoen
 IJslands alpensneeuwhoen
 Moerassneeuwhoen
 Schots sneeuwhoen
 Spitsbergensneeuwhoen
 Witstaartsneeuwhoen